Sjölunda kan avse:
Sjölunda, Vetlanda kommun - en bebyggelse i Vetlanda kommun
Sjölunda, Malmö – en villa och järnvägshållplats i Malmö
 Sjölunda reningsverk – ett av VA Syds stora avloppsreningsverk i Malmö